Die Ladbrokes Players Championship 2017 war ein Snookerturnier der Snooker-Saison 2016/17, das vom 6. bis zum 12. März 2017 in Llandudno im Norden von Wales ausgetragen wurde. Nach dem Wegfall der Players Tour Championship mit ihrem Finalturnier wurde dieses Turnier mit neuem Modus und geändertem Namen als Ersatz in den Turnierkalender der Main Tour aufgenommen. Die Qualifikation erfolgte über alle Weltranglistenturniere der bis dahin gespielten Saison: Die Top 16 der Einjahresrangliste vom Riga Masters 2016 bis zu den Gibraltar Open 2017 waren startberechtigt.

Preisgeld 
125.000 £ waren das dritthöchste Preisgeld für den Sieger eines Weltranglistenturniers in der Saison 2017.

Die Höhe der Prämie für ein Maximum Break ergibt sich aus dem "Rolling 147 Prize". Er beginnt mit 5000 £ und wird für das folgende Ranglistenturnier um 5000 £ erhöht, wenn kein Maximum Break gespielt wurde.
Die Prämie betrug 25.000 £, weil auch bei der Gibraltar Open 2017 kein Maximum Break gespielt wurde.

Turnierplan 
Die erste Runde wurde an den ersten drei Tagen ausgetragen, es fanden jeweils zwei Spiele parallel pro Session statt. Ab dem Viertelfinale gab es dann nur noch einen Tisch pro Session. Die beiden Halbfinals wurden am Freitag und Samstag jeweils in den Abendsessions gespielt.

Finale

Century-Breaks 
Endstand

Quellen 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Billardturnier in Llandudno (Wales)